Joanopolis kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Joanópolis (ort), São Paulo, 
 Joanópolis (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar